Сантії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний захід від Парижа, 28 км на північ від Орлеана, 45 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 135 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 340,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сантії на сайті французького Національного інституту географії
 Сантії на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сантії на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сантії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сантії на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар